Анто́н Станке́вич:
 Станкевич, Антон Владимирович (1862—1919) — российский и советский военный деятель, генерал-майор (1917), георгиевский кавалер, кавалер ордена Красного Знамени.
 Станкевич, Антон Язепович (1928—2017) — советский и латышский актёр, драматург, писатель.